Кюльхири () — село в Вурнарском районе Чувашской Республики. Входит в Калининское сельское поселение.

Расположено на правом берегу Среднего Цивиля в месте впадения в него реки Ирар, в 11 км к северо-западу от посёлка Вурнары.

На восточной окраине села расположено озеро Кюльхири.

Через село проходит автодорога, ведущая на северо-запад в Калинино (далее в Чебоксары, Ядрин, Шумерлю) и на юго-восток в Вурнары и Ибреси (далее в Алатырь, Шыгырдан).

Село впервые упоминается в 1524 году в записях немецкого путешественника Зигмунда фон Герберштейна, изучавшего Поволжье в конце XV — нач. XVI вв.

Примечания 

Населённые пункты Вурнарского района